Лучице могу да буду:

 Лучице (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Република Србија
 Лучице (Фојница), насеље у општини Фојница, Федерација БиХ, БиХ
 Лучице (Делнице), насеље града Делница, Горски котар, Република Хрватска
 Лучице (Хавличкув Брод), насеље у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република

Види још 
 Лучица